Ле-Ульм () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, кантон Нотр-Дам-де-Бондвиль. Расположен в 10 км к северо-западу от Руана. Через город протекает река Кайи, приток Сены. Входит в состав Метрополии Руан Нормандия. На севере коммуны находится железнодорожная станция Малоне–Ле-Ульм линии Париж-Гавр, от которой отходит линия на Дьеп.

Население (2018) — 4 033 человека.

История 
В период промышленной революции в Ле-Ульме стали появляться промышленные предприятия, прежде всего металлургической и текстильной отраслей. В 1824 году местные ткачи начали забастовку, которая была жестко подавлена. В последние десятилетия многие предприятия закрылись и были снесены, на их месте строятся новые жилые зоны.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина XIX века в неоготическом стиле

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 5,1 %
 строительство — 15,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 47,85 %
 государственные и муниципальные службы — 31,8 %

Уровень безработицы (2017) — 16,2 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 580 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Ле-Ульма с 2001 года занимает коммунист Даниэль Гренье (Daniel Grenier). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 67,51 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Города Франции